Ниже представлен список стран по валовому внешнему долгу.

Внешний долг — определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Справочник ЦРУ). Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ по странам мира, если не указано иное.

Государственный долг по странам можно посмотреть здесь — Список стран по будущему государственному долгу.

Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.

, , ,  и  — ассоциированные государства и не имеют собственного внешнего долга (хоть и являются независимыми субъектами международного права).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Государственный долг
Внешний долг